De Moldavische voetbalclub FC Zimbru Chisinau speelt sinds 1993 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Zimbru Chisinau

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Moldavië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FC Zimbru Chisinau
FC Zimbru Chisinau